L'edizione 2001-2002 della Türkiye 1.Lig è stata la 44ª edizione della massima divisione turca e vide la vittoria finale del .

Classifica finale

Verdetti
Galatasaray Istanbul Campione di Turchia 2001-2002.
Çaykur Rizespor, Antalyaspor e Yimpaş Yozgatspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
Campionato turco di calcio